Segment, är ett begrepp som används inom fonetiken för att referera till de enskilda, diskreta språkljuden. Ett segment är inom lingvistiken (speciellt fonetiken) ett distinkt ljud som frambringas av talapparaten och som ingår i det talade språket. Ett segment kan alltså vara en vokal eller en konsonant som klart går att urskilja från de omkringliggande ljuden, antingen auditivt eller visuellt i ett spektrogram. När man studerar tal på segmentell nivå delar man in det löpande talet i små delar, där varje del motsvarar ett språkljud. Om man studerar fenomen som rör sig över flera segment, suprasegmentella fenomen, så är det prosodi man intresserar sig för.

Det är viktigt att inse att det är talljuden som utgör segmenten, och inte den skriftliga representationen av ord. Ordet 'röd' innehåller tre segment på samma sätt som ordet 'dusch' gör. Flera segment kan sättas ihop till en stavelse, och en eller flera stavelser kan bilda ett ord.

Segment kan delas in i fonem; språkljud som kan göra en skillnad i betydelse i ett språks ordförråd. Detta studeras inom disciplinen fonologi. Segment som hör till samma fonem kallas allofoner, det vill säga språkljud som skiljer sig uttalsmässigt, men inte på ett sätt som kan vara betydelseskiljande i det aktuella språket. I svenska är till exempel ö-ljudet i röd och ö-ljudet i röra allofoner.

Se även 
 Fon (fonetik)
 Språkljud
 Internationella fonetiska alfabetet
 Homofoner

Fonetik